El Torneig de Chennai 2015, també és conegut com a Aircel Chennai Open 2015, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 de gener del 2015 al SDAT Tennis Stadium de Chennai, Índia.

El tennista suís Stan Wawrinka va guanyar el torneig per tercera ocasió, segona consecutiva.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015